

Cinema 
 Just a Kiss – film diretto da Fisher Stevens del 2002

Musica 
 Just a Kiss – singolo di Mishon del 2010
 Just a Kiss – singolo di Lady Antebellum del 2011